ТПД — многозначная аббревиатура:
 ТПД — транспортное и пешеходное движение
 ТПД — транспортный плавучий док
 ТПД — транспульмональное давление

См. также 
  — аббревиатура латиницей